Formula 3000 sezona 1988 je bila četrto prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 17. aprilom in 23. oktobrom 1988.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R=odstopil NS=ni štartal NQ=ni se kvalificiral NT=brez časa na kvalifikacijah DIS(6)=diskvalificiran po šestem mestu

1988 v športu
1988